Le Petit Garçon est le titre de plusieurs œuvres :

Le Petit Garçon, chanson de Serge Reggiani, extraite de N°2 Bobino (1967) ;

 Le Petit Garçon, film japonais réalisé par Nagisa Oshima, sorti en 1970 ;

Le Petit Garçon, roman français de Philippe Labro, publié en 1988 ;

Le Petit Garçon, film français réalisé par Pierre Granier-Deferre d'après le roman de Labro, sorti en 1995.

Voir aussi
 Le Petit Garçon perdu (Little Boy Lost), film américain réalisé par George Seaton, sorti en 1953 ;
 L'Affreux Petit Garçon (The Ugly Little Boy), nouvelle de science-fiction d'Isaac Asimov, publiée en 1958 ;
 Le Petit Garçon de l'ascenseur, film français réalisé par Pierre Granier-Deferre, sorti en 1961 ;
Petit Garçon, adaptation française par Graeme Allwright (1968) de la chanson de Roger Miller Old Toy Trains (1967).